The Last Time steht für:

 Krumme Geschäfte, Originaltitel The Last Time, Film von 2006 mit Michael Keaton und Brendan Fraser
 The Last Time (Agnetha-Fältskog-Lied), Lied von Agnetha Fältskog aus dem Jahr 1987
 The Last Time (All-That-Remains-Lied), Lied von All That Remains aus dem Jahr 2011
 The Last Time (Johnny-Cash-Lied), Lied von Johnny Cash aus dem Jahr 1980
 The Last Time (Rolling-Stones-Lied), Lied von den Rolling Stones aus dem Jahr 1965
 The Last Time (The-Script-Lied), Lied von The Script aus dem Jahr 2019
 The Last Time (Taylor-Swift-Lied), Lied von Taylor Swift aus dem Jahr 2013

Siehe auch:
 Last Time